Albertina (Minas Gerais) — município do Brasil
Albertina (Viena) — museu de arte austríaco
Universidade de Conisberga — conhecida como Albertina; na Prússia Oriental, no que é atualmente a cidade russa de Calininegrado